HCMC steht für:
 Ho-Chi-Minh-Stadt, vietnamesische Stadt
 Flughafen Qandala (ICAO-Code), Flughafen von Qandala, Somalia

Abkürzung